O Botola 2 2019-2020https://www.h24info.ma/sport/le-chabab-mohammedia-et-le-mas-de-fes-renouent-avec-la-premiere-division/ é a 58ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina. Chabab Mohammédia foi campeão pela primeira vez, após 11 anos  ausente, voltando a elite do futebol marroquino.

Clubes 2019-20

Tabela

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20|Pos
!width=185|Time
!width=20|J 
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GF
!width=20|GA
!width=20|GD
!width=20|Pts
|- bgcolor=#bbffbb
|1||align=left|Chabab Mohammédia
|30||14||9||7||38||26||+12||51||rowspan="2"|<small>promovidos à Botola
|-bgcolor=#bbffbb
|2||align=left|Maghreb Fez
|30||13||13||4||40||25||+15||50*
|-
|3||align=left|Olympic Dcheira
|30||13||9||8||44||33||+11||48 
|-
|4||align=left|Racing||30||10||16||4||27||18||+9||46
|-
|5||align=left|CR Salmi||30||12||9||9||25||21||+4||45
|-
|6||align=left|Wydad Temara||30||9||14||7||31||31||0||41
|-
|7||align=left|Wydad Fez||30||9||13||8||29||27||+2||40''
|-
|8||align=left|Atlas Khénifra
||30||10||9||11||27||33||-6||39|-
|9||align=left|Kenitra
||30||8||12||10||30||33||-3||36|-
|10||align=left|IZ Khemisset
|30||9||9||12||40||43||-3||36|-
|11||align=left|Tihad
|30||8||11||11||29||34||-5||35|-
|12||align=left|Kawkab||30||7||12||11||28||31||-3||33|-
|13||align=left|Salé||30||6||15||9||26||31||-5||33|- 
|14||align=left|Chabab Ben Guerir
|30||7||12||11||26||32||-6||33|-
|-bgcolor=#ffcccc
|15||align=left|Union Sidi Kacem↓|30||6||14||10||29||35||-6||32||rowspan="2"|<small>Rebaixado à Botola 3
|-bgcolor=#ffcccc
|16||align=left|CR Al Hoceima↓|30||6||9||15||24||40||-16||27|}*''' Maghreb Fez perdeu 2 pontos.

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos

Futebol de Marrocos